Singe peut désigner :

Biologie 
 Les singes sont des mammifères de l'ordre des primates (infra-ordre des Simiiformes). Le terme est parfois utilisé à l'exclusion de l'espèce humaine, bien qu'elle appartienne à ce groupe. De nombreuses espèces et groupes d'espèces de singes portent un nom français composé de ce mot :
 les singes-araignées : genres Ateles et Brachyteles ;
 les singes-chouettes : genre Aotus ;
 les singes-écureuils : genre Saimiri ;
 les singes-lions : genre Leontopithecus, mais aussi le singe-lion : espèce Theropithecus gelada ;
 les singes capucins : genre Cebus ;
 les singes hurleurs : genre Alouatta ;
 les singes laineux : genres Lagothrix et Brachyteles ;
 les singes de nuit ou singes nocturnes : genre Aotus ;
 le singe musqué : espèce Cebus olivaceus ;
 le singe pleureur : espèce Erythrocebus patas ;
 le singe argenté ou singe bleu : espèce Cercopithecus mitis ;
 le singe doré : espèce Cercopithecus kandti ;
 le singe rouge ou singe roux : espèce Erythrocebus patas ;
 les singes verts : genre Chlorocebus, mais aussi le singe vert : espèces Chlorocebus aethiops et Chlorocebus sabaeus ;
 le singe de Barbarie : espèce Macaca sylvanus ;
 le singe de Brazza : espèce Cercopithecus neglectus ;
 le singe de Pocock : espèce Allenopithecus nigroviridis ;
 le singe des palétuviers : espèces Miopithecus talapoin et Cercopithecus campbelli ;
 le singe à trompe : espèce Nasalis larvatus ;
 le singe à ventre rouge : espèce Cercopithecus erythrogaster .

Botanique 
Pain de singe

Nom commun 
 Singe, une appellation française pour le corned beef, notamment dans le jargon militaire ;
 Singe, un des signes du zodiaque en astrologie chinoise ;
 Dans le championnat du monde side-car, le passager est familièrement appelé un singe ;
 Le style du singe est un style de combat à mains nues dans les arts martiaux chinois (Kung-Fu).

Titres 

Le Singe, une fable de Jean de La Fontaine.
Le Singe, une nouvelle de Stephen King paru dans le recueil de nouvelles Brume.
 Le terme « singe nu » est utilisé par Desmond Morris pour qualifier l'espèce humaine dans son ouvrage Le Singe nu.

Voir aussi